COT o Cot puede referirse a:

 La abreviación internacional para el huso horario en Colombia.
 Cirugía ortopédica y traumatología: especialidad médica, rama de la cirugía.
  Código Orgánico de Tribunales: cuerpo legal que regula la organización y atribuciones de los tribunales en Chile.
 La cotangente, la razón trigonométrica inversa de la tangente, abreviado como cot.
 Cot: distrito del cantón de Oreamuno, en la provincia de Cartago de Costa Rica.
 Carbono orgánico total: parámetro que mide la cantidad de materia orgánica en agua, suelo o sedimentos.
 Compañía Oriental de Transporte: empresa uruguaya de transporte de pasajeros.
 Comité de Operadores y prestadores de servicios Turísticos: programa de fortalecimiento competitivo.
 Colombia Time: huso horario de Colombia
 Uva Côt: otro nombre con el que se conoce a la uva Malbec.